consistentie (logica), in de logica en filosofie: het bezitten van innerlijke samenhang, het tegenovergestelde van tegenstrijdig
consistentie (bodemkunde), de onderlinge samenhang van bodemdeeltjes
consistentie (dataopslag), de onderlinge overeenstemming van gegevens in een database
consistentie (stofeigenschap), de vastheid van pulpachtige of pasta-achtige stoffen